Moschea di Re Sa'ud – moschea di Gedda
 Sa'ud dell'Arabia Saudita – sovrano dell'Arabia Saudita, dal 1953 al 1964